Макинли има више значења:
 Макинли
 Округ Макинли (Нови Мексико)
 Макинли (Минесота)